4380 Geyer, een planetoïde
8. SS-Kavallerie-Division Florian Geyer, een divisie van de Waffen-SS
Floriaan Geyer, een hoorspel van Dick Dreux
Geyer, een Duitse pianofabrikant
TSV Geyer, een Duitse voetbalclub

Geografische locaties
Geyer, een plaats in de Duitse deelstaat Saksen
Geyer, een onderdistrict in Grobogan (Centraal-Java, Indonesië)
Geyer, een dorp in dat onderdistrict
Geyer, een dorp in Auglaize County (Ohio, Verenigde Staten)
Geyer Bank, een onderzeese verhoging in de Golf van Mexico
Geyer Springs, een dorp in Pulaski County (Arkansas, Verenigde Staten)

Personen
Carl Geyer (1818–1852), Duits entomoloog
Enrique José Bolaños Geyer (1928), Nicaraguaans politicus
Felix Geyer (1933), Nederlands socioloog en cyberneticus
Florian Geyer, (1490-1525), Frankisch ridder
Geyer von Giebelstadt, een rijksridderlijke familie in Franken
Heinrich Geyer (1818-1896), profeet in de Katholiek Apostolische Kerk
Karl Andreas Geyer (1809-1853), Duits botanikus
Ludwig Geyer (1779–1821), Duits toneelschrijver, stiefvader van Richard Wagner
Ludwig Geyer (1904-1992), Duits wielrenner

Zie ook
Geyen
Geyern